Ukrajinská cyrilice (též Ukrajinská azbuka, ) je varianta cyrilice, která se používá pro zápis ukrajinštiny. Tvoří ji 33 znaků a apostrof (').

 apostrof (') má podobnou funkci jako tvrdý znak v ruské azbuce
 měkký znak (ь) v zápisu změkčuje předchozí písmeno - „дь“ se čte ď, atd.
 písmeno є zhruba odpovídá českému ě - „дє“ se čte dě, atd.
 ukrajinština rozlišuje výslovnost písmen „і“ a „и“

Odkazy

Externí odkazy 
 
 

Ukrajinština
Cyrilice